Die neunte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series IX) startete am 22. Februar 2015 und endet am 28. Februar 2016.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gingen 8 Rennen ein: jeweils der Tokio-, der Boston-, der London-, der Berlin-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2015 und der Tokio-Marathon 2016 sowie der Marathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 in Peking.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Endstand

Männer

Frauen

Einzelnachweise 

2015/16
Leichtathletikveranstaltung 2015
Leichtathletikveranstaltung 2016